Глинная — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Глинная — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Россия 
 Глинная — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Глинная — деревня в Тасеевском районе Красноярского края, упразднена в 2021 году.

Украина 
 Глинная — село в Козовском районе Тернопольской области.

См. также 
 Глинная Слобода